— первый студийный альбом японской женской идол-группы AKB48, вышедший в Японии 1 января 2008 года.

14 июля 2010 года альбом был переиздан как  с добавлением двух синглов, вышедших в 2008 году. Kanzenban означает «полное издание» и представляет собой полное собрание песен с синглов AKB48 на лейбле DefSTAR Records.

Список композиций

Set List: Greatest Songs 2006–2007

Обычное издание 
 
 «BINGO!»
 
 
 
 «Dear My Teacher» (Team A Ver.)
  (Album Mix)
 
 «Virgin love» (Album Mix)
 
  (Team A)
  (Team K)

Лимитированное издание 
 CD
 
 «BINGO!»
 
 
 
 «Dear My Teacher» (Team A Ver.)
  (Album Mix)
 
 «Virgin love» (Album Mix)
 
  (Team A)
  (Team K)
 
 DVD
 (Video Clip)
Making of

Set List: Greatest Songs Kanzenban 
 
 «BINGO!»
 
 
 
 «Dear My Teacher» (Team A Ver.)
  (Album Mix)
 
 «Virgin love» (Album Mix)
 
  (Team A)
  (Team K)
 
 
 
 «Seventeen»

Чарты

Set List: Greatest Songs 2006–2007

Set List: Greatest Songs Kanzenban

Примечания 

Альбомы AKB48
Сборники 2008 года
Альбомы Defstar Records